Abdel Mabrouki (1972-), syndicaliste français, cofondateur du réseau Stop précarité.
 Bouchra Mabrouki (1996-), escrimeuse marocaine.